Семейство Алауды — небольшое семейство астероидов, расположенное в главном поясе. Семейство названо в честь первого астероида, классифицированного в эту группу — (702) Алауда.

Крупнейшие астероиды этого семейства

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды

Ссылки 
 

Алауда